Islampur ist der Name folgender Städte in Indien:
 Islampur im Bundesstaat Westbengalen
 Islampur im Bundesstaat Bihar

Islampur ist ein historischer Name für:
 Qadian im Bundesstaat Punjab in Indien.